Домнешти има више значења:

 Домнешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Домнешти (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Домнешти (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Општина Домнешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Домнешти (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији